Caucus - jelölőgyűlés
 Caucus - ókori nép Dacia provinciában, a dák törzsszövetség egyike

Egyértelműsítő lapok

he:הבחירות המקדימות לנשיאות ארצות הברית#אסיפות הבחירה (Caucuses) באיווה